Magyarfalu (Románia), moldvai település Bákó megyében
Magyarfalu, szlovákiai település a Liptószentmiklósi járásban
Magyarfalu, szlovákiai település a Malackai járásban